Gabriella Paruzzi (* 21. Juni 1969 in Udine) ist eine ehemalige italienische Skilangläuferin.

Sie ist bis zum heutigen Tag die einzige italienische Sportlerin, welche an fünf aufeinanderfolgenden Olympiaden 1992–2006 jeweils eine Medaille gewinnen konnte. Viermal erreichte sie die Bronzemedaille 1992, 1994, 1998 und 2006 mit der Staffel und einmal Einzel-Gold 2002 über 30 km klassisch vor ihrer Landsfrau Stefania Belmondo.

Bei den Weltmeisterschaften gewann sie nie eine Einzelmedaille, aber mit der Staffel dreimal Silber 1991, 1993 und 1999 und zweimal 2001 und 2005 Bronze.

In ihrer Karriere entwickelte sich Paruzzi von einer durchschnittlich erfolgreichen Sportlerin zu einer Weltklasseathletin. In ihren ersten Jahren war sie die Nummer drei im italienischen Team hinter Manuela Di Centa und Stefania Belmondo. Sie galt lediglich als zuverlässige Staffelläuferin, Erfolge im Einzel blieben jedoch zunächst aus. Erst im Alter von 33 Jahren gewann Paruzzi die olympische Goldmedaille und entschied in der Saison 2003/04 überraschend den Gesamtweltcup vor Marit Bjørgen für sich. In ihrer Karriere konnte sie sechs Weltcupsiege feiern (davon zwei mit der Staffel), bevor sie 2006 vom Spitzensport zurücktrat.

Siege bei Weltcuprennen

Weltcupsiege im Einzel

Weltcupsiege im Team

Weltcup-Gesamtplatzierungen

Weblinks 
 
 Website von Gabriella Paruzzi
 

Skilangläufer (Italien)
Olympiateilnehmer (Italien)
Olympiasieger (Skilanglauf)
Träger des Verdienstordens der Italienischen Republik (Komtur)
Geboren 1969
Frau
Italiener
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006